Die Communauté de communes de la Haute Comté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in  der Regionen Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst aktuell 38 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Corbenay.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté de communes des Belles Sources, 
 Communauté de communes du Val de Semouse und
 Communauté de communes Saône et Coney.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Fougerolles und Saint-Valbert (vormals Communauté de communes du Pays de Luxeuil) in die Commune nouvelle Fougerolles-Saint-Valbert auf. Dadurch erhöhten sich Einwohnerzahl und Gesamtfläche des Verbands.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Haute Comte
Gegründet 2014